Чемпионат мира по артистическому снукеру () был единственным турниром по данному виду бильярда. Он проводился в период с 1992 по 2006 годы.

Победители

Ссылки 

 Факе побеждает на последнем чемпионате мира по артистическому снукеру